El nombre San Martín de Porres, puede hacer referencia a:

España 

 Iglesia de San Martín de Porres, templo en el distrito de Hortaleza, Madrid.
 San Martín de Porres, localidad situada en la Provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Iglesia de San Martín de Porres, templo en la ciudad de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León.

Panamá 
San Martín de Porres, localidad situada en la Provincia de Veraguas.

Paraguay 
 Deportivo San Martín de Porres, club de fútbol de Barrio Loma Merlo, Luque.

Perú 
 San Martín de Porres (1579-1639), santo peruano; llamado también algunas veces San Martín de Porras.
 Distrito de San Martín de Porres, distrito peruano, ubicado dentro de la Provincia de Lima.
 Universidad de San Martín de Porres (USMP), universidad privada del Perú fundada en 1962 por la Orden Dominica de la Iglesia Católica.
 Estadio San Martín de Porres, nombre anterior del Estadio Alberto Gallardo en donde el Sporting Cristal juega sus partidos como local.
 Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, club de fútbol de Lima, Perú fundado en 2004.
 Club Deportivo San Martín de Porres, club de fútbol de Pucallpa, Ucayali, Perú fundado en 1964.

México 
 San Martín de Porres, telenovela mexicana producida por Televisa en 1964.